Amerikai Egyesült Államok
 Horse Heaven (Oregon)
 Horse Heaven (Washington)